Biwong peut désigner :
 Biwong-Bane, une commune du Cameroun dans le département de la Mvila ;
 Biwong-Bulu, une commune du Cameroun dans le département de la Mvila ;
 Biwong, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Nanga-Eboko.
Biwong (bateau) : Autre nom donné à un grand Balanguay chez les Ibanags aux Philippines.